Binga (gemeente), een gemeente in Mali
 Binga (Mongala), een stad in Congo-Kinshasa
 Binga (berg), de hoogste berg van Mozambique
 Binga (district), district in Zimbabwe